Der Ausdruck E4, E 4 oder E-4 bezeichnet:

die Europastraße 4, die durch Schweden und Finnland verläuft
 den Europäischen Fernwanderweg E4
die IDE Eclipse 4.0
 Boeing E-4, einen fliegenden Kommandoposten der US-Luftwaffe
 E-4, ein standardisierter Prozess in der Analogfotografie zur Entwicklung von Diapositivfilmen
 Channel 4, einen britischen digitalen Fernsehsender
 E4, eine genormte Größe von Briefumschlägen
 ein Smartphone von Sony, das Sony Xperia E4

E4